La Deildabikar 2018 è stata la 23ª edizione del torneo. È iniziata il 9 febbraio ed è terminata il 10 maggio 2018 con la vittoria del  sul . Il  era la squadra detentrice del torneo.

Formula 
Al torneo hanno partecipato 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2018 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2018. Le 24 squadre sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si sono qualificate alla fase finale le prime classificate di ciascun gruppo.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla

Fase a gironi 
Le partite sono state giocate dal 9 febbraio al 18 marzo 2018.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2018

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2018
Deildabikar